

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: змс Константин Локтев.
Тренер: змс Вениамин Александров, змс Анатолий Фирсов.

«Крылья Советов» Москва 

Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: зтр РСФСР Виталий Ерфилов.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: змс Вячеслав Старшинов (до ноября), мс Николай Карпов (с ноября).
Тренер: мс Валерий Фоменков.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: мс, зтр ЛатССР Виктор Тихонов.
Тренер: Эдгар Розенберг.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв (до ноября), змс Владимир Юрзинов (с ноября).
Тренер: змс Виталий Давыдов.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Александр Прилепский (начало сезона), мс Валерий Шилов (конец сезона).
Тренер: мс Валерий Шилов (начало сезона).

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр СССР Николай Пучков.
Тренер: мс Павел Козлов.

«Кристалл» Саратов 
Старший тренер: мс Роберт Черенков.
Тренер: мс Юрий Марахов, мс Юрий Очнев.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1974-1975. Справочник-календарь. Ленинград. 1974 г.
 Хоккей. 1974-1975. Справочник-календарь. Саратов. 1974 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на сезон 1975/76 года. Ленинград. 1975 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой